Töss kann stehen für:

 Töss (Fluss), linker Zufluss des Rheins bei Teufen, Gemeinde Freienstein-Teufen, Kanton Zürich
 Töss (Winterthur), Stadtteil der Stadt Winterthur, benannt nach dem Fluss